Тут наведений список нагород, заснованих на честь видатного українського радянського педагога Антона Семеновича Макаренка (1888—1939). 

 Нагрудний знак «А. С. Макаренко» (Україна)
 Медаль «А. С. Макаренка» (УРСР)
 Медаль «А. С. Макаренко» (Росія)
 Орден і медаль імені А. С. Макаренка. (Росія)
 Полтавська обласна премія імені А. С. Макаренка (Україна)
 Сумська обласна премія імені А. С. Макаренка (Україна)

Списки нагород